

Patronyme 

 Abraham Teniers, peintre flamand (1629-1670)
 Guillaume Teniers, (1748-1820), violoniste et compositeur belge ;
 Jean Teniers, orthographié aussi Jean Taisnier (1508-1562), astronome et mathématicien originaire d'Ath, aujourd'hui en Belgique ;
 Les Teniers, famille de peintres flamands :
 Juliaen Teniers (1572-1615) ;
 David Teniers (1582-1649), dit Le vieux, frère de Juliaen Teniers ;
 David Teniers II (1610-1690), dit Le jeune, fils du précédent ;
 David Teniers III (1638-1685), fils de David II dit le jeune ;
 David Teniers IV (1672 - 1731), fils de David III.

Toponyme 

 Rue Teniers, rue bruxelloise de la commune de Schaerbeek.

Patronyme flamand